Damernas dubbeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes 15 till 22 augusti. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Resultat

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2004